Lusigny – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Allier. Według danych na rok 2018 gminę zamieszkiwało 1575 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 35 osób/km².

Demografia 
Ludność według grup wiekowych:

Ludność historyczna:

Zobacz też 

 Gminy w departamencie Allier

Przypisy

Bibliografia 
 Francuski Urząd Statystyczny

Gminy w departamencie Allier
Miejscowości w departamencie Allier